Данная статья представляет собой список фильмов, выдвинутых на 87-ю премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. С момента создания категории в 1956 году Академия кинематографических искусств и наук ежегодно приглашает киноиндустрии разных стран для выдвижения их лучших фильмов на премию «Оскар». Награда ежегодно вручается Американской академией киноискусства фильмам, производимым за пределами США. Оскаровский комитет наблюдает за процессом и рассматривает все выдвинутые фильмы.

Выдвинутые фильмы должны были выйти в кинопрокат в своих странах в период с 1 октября 2013 по 30 сентября 2014 года. Всего было выдвинуто 83 фильма.

19 декабря 2014 был обнародован короткий список из девяти фильмов:

 Аргентина — «Дикие истории», режиссёр Дамиан Шифрон;
 Венесуэла — «Освободитель», режиссёр Альберто Арвело;
 Грузия — «Кукурузный остров», режиссёр Георгий Овашвили;
 Мавритания — «Тимбукту», режиссёр Абдеррахман Сиссако;
 Нидерланды — «Люсия де Берк», режиссёр Паула ван дер Уст;
 Польша — «Ида», режиссёр Павел Павликовский;
 Россия — «Левиафан», режиссёр Андрей Звягинцев;
 Швеция — «Форс-мажор», режиссёр Рубен Эстлунд;
 Эстония — «Мандарины», режиссёр Заза Урушадзе

15 января 2015 года были объявлены пять номинантов: «Ида» (Польша), «Левиафан» (Россия), «Мандарины» (Эстония), «Тимбукту» (Мавритания), «Дикие истории» (Аргентина). Впервые на статуэтке было выгравировано не только название победившей страны, но и имя режиссёра, снявшего фильм.

87-я церемония вручения наград Американской киноакадемии состоялась 22 февраля 2015 года. Лауреатом премии стал фильм «Ида» режиссёра Павла Павликовского.

Выдвинутые фильмы 
В общей сложности 83 страны выдвинули свои фильмы на «Оскар», причем впервые за историю награды свои фильмы представили Косово, Мальта, Мавритания и Панама. Мавритания представила фильм «Тимбукту» режиссёра Абдеррахмана Сиссако, Панама — документальную ленту «Вторжение» режиссёра Абнера Бенаима, Косово — «Три окна и виселица» режиссёра Исы Косья, Мальта — «Симшар» режиссёра Ребекки Кремона.

См. также 
 87-я премия «Оскар»
 Премия Американской академии кинематографических искусств и наук
 Премия «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке
 Список претендентов на 86-ю премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке
 Список претендентов на 88-ю премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке

Примечания

Ссылки 
 Official website of the Academy Awards
 The Official Academy Awards Database
 IMDb Academy Awards Page
 

Лонг-листы претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»